Oto jest głowa zdrajcy – sztuka autorstwa Roberta Bolta
 Oto jest głowa zdrajcy – film w reżyserii Freda Zinnemanna z 1966 r., adaptacja sztuki